Петра може да се отнася за:

 Петра – древен град в днешна Йордания;
 Петра — православен манастир в Аграфа, над Кардица;
 Петра – село, център на община на остров Майорка, Испания;
 Петра – село на остров Лесбос, Гърция;
 Петра – малко село в дем Катерини, Централна Македония, Гърция;
 Петра – днес Каялъ, село във Вилает Лозенград, Турция;
 Петра – женска форма на името Петър;
 Петра – българска попфолкпевица;

Музика 
 Petra (група), християнска рок група